Пливачка трка на 200 метара краул за жене на Летњим олимпијским играма 2012. у Лондону одржана је 30. јула (квалификације и полуфинала) и 31. јула (финале) на базену центра за водене спортове. 

Учествовало је 37 пливачица из 31 земље. Титулу из Пекинга 2008. није одбранила Италијанка Федерика Пелегрини пошто је финалну трку завршила на 5. месту. Златну медаљу уз нови олимпијски рекорд освојила је Американка Алисон Шмит, испред Камиј Мифа и Бронте Барат.

Освајачи медаља

Рекорди 
Пре почетка олимпијских игара у овој дисциплини важили су следећи рекорди:

Током такмичења оборени су следећи рекорди:

Резултати квалификација 
Такмичарксе су у квалификацијама биле подељене у 5 квалификационих група формираних на основу њихових најбољих времена ове године. Пласман у полуфинале обезбедило је њих 16 са најбољим резултатима при чему је гранична вредност полуфинала био резултат од 1:58,96.

Две такмичарке се нису појавиле на старту. У квалификацијама је оборен и један национални рекорд.

Легенда: НН - није наступила; НР - национални рекорд

Полуфинале 
Полуфинале 1

 
Полуфинале 2

Финале

Види још 
 Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.

Референце

Спољашње везе 

 Пливање на ЛОИ 2012. - службена интернет презентација 
 Службени резултати

Пливање на Летњим олимпијским играма 2012.